Радке́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Радко ← Родион.

Известные носители 
 
 
 
 Радкевич, Екатерина Александровна (1908—1994) — советский геолог, Герой Социалистического Труда, член-корр. АН СССР.
 Радкевич, Леонард Антонович (1898—?) — советский организатор промышленности. Директор завода «Новое Сормово» (1933—1936).
 Радкевич, Николай Александрович (1857—1931) — русский военный педагог, генерал-лейтенант.
 Радкевич, Николай Владимирович (ок. 1888—1916) — серийный убийца.
 Радкевич, Николай Николаевич (1904—1982) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск.
 Радкевич, Светлана Николаевна (род. 1979) — белорусская конькобежка, участница Олимпийских игр 2002, 2006 и 2010 годов.
 Радкевич, Станислав (1903—1987) — польский коммунистический политик, первый министр общественной безопасности ПНР.
 Радкевич, Станислав Борисович (род. 1957) — российский политтехнолог и политолог.
 Поликарп (Радкевич) (в миру Феодосий Иванович Радкевич; 1798—1867) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и Севский.
 Радкевич, Михаил Николаевич (1926—2001) — советский и украинский общественный деятель, журналист, историк, поэт и писатель.

Двойные фамилии

См. также 
 Раткевич

Примечания